Мануел Валдез има више значења:

 Мануел Валдез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мануел Валдез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику